Giedyminowicze – dynastia książąt wielkolitewskich, której protoplastą jest wielki książę Giedymin. Odnogą jej gałęzi (Olgierdowiczów) była dynastia Jagiellonów, a także wiele innych rodów książęcych (patrz).

W sumie od Giedyminowiczów pochodzi około 31 rodzin, z czego 24 żyło na terenach Rzeczypospolitej, a pozostałe 7 zostało zrusyfikowanych.

Część potomków tej dynastii mieszka do dziś w Polsce (Czartoryscy, Sanguszkowie) oraz w Rosji (Trubeccy, Chowańscy, Golicynowie, Kurakinowie)

Drzewo genealogiczne 
Drzewo genealogiczne zostało sporządzone na podstawie prac Józefa Wolffa oraz Jana Tęgowskiego.

Wielcy książęta Litwy 

w latach:
 1292–1296 Pukuwer
 1296–1315 Witenes /Vytenis/(syn Pukuwera)
 1316–1341 Giedymin (brat Witenesa)
 1341–1345 Jewnuta /Jaunutis/ Iwan (syn Giedymina)
 1345–1377 Olgierd /Algirdas/ (syn Giedymina)
 1381–1382 Kiejstut /Kestutis/ (syn Giedymina i brat Olgierda)
 1377–1401 Władysław Jagiełło /Jogaila/ (syn Olgierda)
 1401–1430 Witold (Aleksander) Kiejstutowicz /Vytautas/(syn Kiejstuta)
 1430–1432 Świdrygiełło Bolesław / Szvidrigaila/(syn Olgierda)
 1432–1440 Zygmunt Korybut /Kaributas/ (syn Kiejstuta)
 1440–1492 Kazimierz ("Jagiellończyk" – syn Wł. Jagiełły)
 1492–1505 Aleksander (syn Kazimierza Jagiellończyka)
 1506–1548 Zygmunt Stary (brat Aleksandra)
 1522–1572 Zygmunt August (syn Zygmunta Starego)

Książęta Kiernowa i Słonima 
 do 1342 Monwid  (syn Giedymina)

Książęta Trok 
 1337–1382 Kiejstut /Kestutis/ (syn Giedymina)
 1382–1397 Skirgiełło/Skirgaila/ Iwan (syn Olgierda)
 1397–1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Zasławiu 
 do 1366 Jewnut/Jaunutis/ Iwan (syn Giedymina)
 1386–1399 Michał (syn)
 1399–poł.XV w. Jerzy (syn)

Książęta Nowogródka 
 do 1348 Narymunt Gleb (syn Giedymina)
 1348–1358 Koriat Michał (brat)
 1358–1362 Wojdat/Vaidotas/ (syn Kiejstuta)
 1362–1390 Towtiwił /Tautvilas/ Konrad (brat)
 od 1384 Jerzy (syn Wojdata)

Książęta Podola 
 do 1374 Jerzy (syn Koriata Michała)
 1375–1380 Aleksander (syn)
 1385–1390 Konstanty (syn Koriata Michała)
 1392–1393 Fiodor (brat)
 1400–1402 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Munkaczu 
 1360–1416 Fiodor (syn Koriata Michała)

Książęta Włodzimierza 
 1379–1384 Lubart Dymitr (syn Giedymina)
 1384–1431 Fiodor (syn)

Książęta Łucka 
 1379–1384 Lubart Dymitr (syn Giedymina)
 1384–1431 Fiodor (syn)
 1437 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Żydaczowie 
 1400–1431 Fiodor (syn Lubarta Dymitra)

Książęta Pińska 
 od 1342 Michał (syn Narymunta Gleba)
 1355 – koniec XIV w. Wasyl (syn)
 1471–1501 Maria Gasztołdówna (żona Siemiona, księcia Słucka i Kopyla)
 1488–1495 Wasyl (syn)
 1501–1518 Aleksandra (Olena) (siostra)

Książęta Bełzu 
 1390–1392 Aleksander (syn Narymunta Gleba)

Książęta Możeccy 
 1383–1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta Starodubowscy 
 do 1387 Patrycy (syn Narymunta Gleba)
 1388–1407 Aleksander (syn)
 1372–1399 Dymitr (syn Olgierda)
 1406–1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Korcu 
 od 1407 Aleksander Korecki (syn Patrycego)

Książęta Połocka 
 ok. 1326 Wojn (syn Pukuwera)
 1342–1387 Andrzej (syn Olgierda)
 1387–1397 Skirgiełło Iwan (brat)

Książęta Pskowa 
 1342 Andrzej (syn Olgierda)
 1378 Andrzej (ponownie)
 1389–1399 Michał (syn)
 1389–1399 Siemion (brat)
 1399–1437 Iwan (brat)
 1439–1442 Aleksander (syn)

Książęta Briańska 
 1372–1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Triubiczewa 
 1372–1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta na Czartorysku 
 do 1390 Konstanty Czartoryski (syn Olgierda)
 ok. 1393 Wasyl (syn)

Książęta Kopyla 
 1395–1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 1398–1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 1454–1481 Michał Olelkowicz (syn)
 1481–1505 Siemion (syn)

Książęta Słucka 
 1395–1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 1398–1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 1454–1481 Michał Olelkowicz (syn)
 1481–1505 Siemion (syn)
 1505–1542 Jerzy (syn)

Książęta na Ratnie, Kowlu, Lubomli i Wiżwie 
 1387–1394 Fiodor (syn Olgierda)
 1433–1443 Sanguszko (syn Fiodora)
 1443–1454 Sanguszko (syn Fiodora)

Książęta Kijowa 
 1362–1395 Włodzimierz (syn Olgierda)
 1395–1397 Skirgiełło Iwan (brat)
 1441–1454 Aleksander (Olelko) (syn Włodzimierza)
 1454–1474 Siemion (syn)

Książęta Mścisławia 
 1377–1431 Lingwen Szymon (syn Olgierda)
 1422–1456 Jerzy (syn)
 1443–1483 Iwan (syn)
 1483–1529 Jawnutowicze Zasławscy
 1529–1567 Zygmunt August (syn Zygmunta I Starego, króla Polski)

Książęta Nowogrodu Siewierskiego 
 1386–1393 Korybut Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Kiernowa 
 do 1392 Wigunt Aleksander (syn Olgierda)

Książęta Czernihowa 
 1419–1430 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta Kobrynia 
 1387–1417 Roman (syn Fiodora księcia na Ratnie)
 1412–1416 Hurko (brat)
 1431–1455 Siemion (syn Romana)
 1465–1487 Iwan (syn)

Książęta na Białej 
 do 1446 Iwan (syn Włodzimierza)
 do 1522 Siemion (syn)

Książęta na Ainie, Słoweńsku, Mohilnie, Kamieńcu, Łohojsku, Połonnym 
 do 1457 Andrzej (syn Włodzimierza)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 
 
 
 
 

!